Буринское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:
 Буринское сельское поселение (Зиминский район)

Забайкальский край 
 Буринское сельское поселение — входит в Калганский район

Челябинская область 
 Буринское сельское поселение — входит в Кунашакский район